Бортовая метео-РЛС серии «Контур-10» (изделие А-813) — современная унифицированная авиационная бортовая радиолокационная станция переднего обзора, предназначенная для обнаружения зон конвективной облачности и грозовой деятельности и навигационного ориентирования по характерным радиолокационно-контрастным наземным объектам. Выпускается в нескольких вариантах исполнения и модификациях. Применяется на нескольких типах отечественных вертолётов и самолётов, также может быть использована для замены устаревших бортовых метеорадиолокаторов типа «Гроза».

Предназначение 
БРЛС «Контур-10» предназначена для:
 Обнаружения конвективных метеообразований (гроз, мощной кучевой облачности) с возможностью определения степени их опасности, а также зон опасной турбулентности.
 Отображения на экране вертикального профиля метеообразования на выбранном направлении
 Обнаружения характерных наземных ориентиров (город, промышленные сооружения, крупные водоемы и береговая черта, суда на водной поверхности и т. д.)
 Обнаружения зон сдвига ветра в соответствии с требованиями DO-220.

Применение 
Станция установлена (либо может быть установлена) на борту следующих летательных аппаратов: самолётах типа Ан-28, Ан-38, Л-410, Бе-12; Бе-32, Ан-74, Ту-134, Ил-76ТД, Бе-200ЧС; вертолетах Ми-8 различных модификаций, Ми-17, Ми-171, Ми-172, Ми-26Т.

Основные модификации 
 Контур-10
 Контур-10К
 Контур-10Ц
 Контур-10М
 Контур-10СВ

Конструкция 
Комплект поставки, для станции «Контур-10Ц» серия 3:
 антенна 
 приёмопередатчик с монтажной рамой
 индикатор с монтажной рамой
 волноводный тракт (А813-3201.17, А813-3201.18 или А813-3201.2)
Примечание: с состав изделия может входить один из четырёх вариантов индикаторов (А813-0407, А813-0407.1, А813-0408, А813-0408.1), в соответствии с согласованной с Главным конструктором объекта документацией.

Один из вариантов поставки, для станции «Контур-10М»:
 моноблок (антенна с приёмопередатчиком)
 многофункциональный индикатор А813-0409
 пульт управления А813-4903 или А813-4905

Основные технические характеристики (для «Контур-10Ц») 
(информация из документации АВ1.000.179-27РЭ «Руководство по технической эксплуатации»)
 Импульсная мощность на выходе волноводного тракта изделия, кВт, не менее - 5
 Чувствительность приёмного устройства относительно 1 мВт, дБ, не более - минус 105
 Частота излучения, Мгц - 9345
 Длительность излучаемых импульсов, мкс - 1,6
 Пределы перемещения решётки антенны по наклону, град - ±15°
 Зона обзора по азимуту, град - ±(60+3) или ±(45+3)
 Частота азимутального обзора, Гц - 0,20±0‚01
 Токи потребления от системы электроснабжения:                             
 постоянного тока 27 В, А , не более - 2
 переменного тока 115 В  400 Гц, А , не более - 1
 Масса блоков изделия  (без учёта масс волноводного тракта, монтажных рам и кабельных соединений), кг, не более - 13,5

Источники 
 ООО "КОНТУР-НИИРС" - Бортовые Метео-РЛС
 МЕТЕОРАДИОЛОКАТОР «КОНТУР-10Ц» (СЕРИЯ 3) Руководство по технической эксплуатации.

Авиационные РЛС